Виллевальде — фамилия.
 Виллевальде, Александр Богданович (1857—?) — русский художник, баталист.
 Виллевальде, Богдан Павлович (1818—1903) — русский живописец, академик, заслуженный профессор батальной живописи.